Маравиља има више значења:

 Маравиља (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Маравиља, Ел Рефухио (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маравиља (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маравиља (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику